Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Legg Mason Tennis Classic 2010. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die 30. Juli bis 1. August 2010 stattfand.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 55 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Washington, D.C.